ETH kan syfta på

 ETH – landskod enligt ISO 3166-1 för Etiopien
 eth – en bokstav i isländsk, se Ð
 ETH – IATA:s kod för en flygplats i Eilat, Israel, se Eilat Airport
 ETH – ICAO:s kod för flygbolaget Ethiopian Airlines
 ETH Zürich – en teknisk högskola i Zürich i Schweiz
 ETH – ett svenskt heavy metal-band från Stockholm, se Enter the Hunt